Gornja Rijeka est un toponyme qui peut désigner :
Gornja Rijeka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
Gornja Rijeka, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Koprivnica-Križevci.